

Костомар — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Костомар — село, Костанайський район, Костанайська область
 Костомар — село, Іртиський район, Павлодарська область, ліквідоване у 2015 році.